Верховая — название населённых пунктов в России:

 Верховая — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Верховая — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Верховая — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Верховая — деревня в Ершичском районе Смоленской области.